Ahazià d'Israel, vuitè rei del Regne d'Israel.
 Ahazià de Judà, sisè rei de Judà i descendent del Rei David.